Тру́дный во́зраст может означать:

 Трудный возраст (альбом) — альбом певицы МакSим;
 Трудный возраст (фильм, 1938) — американский фильм 1938 года с Диной Дурбин в главной роли;
 Трудный возраст (фильм, 1964) — фильм режиссёра Жиля Гранжье;
 Трудный возраст (фильм, 1998) — фильм режиссёра Джеймса Юэня;
 Трудный возраст (фильм, 2012) — фильм режиссёра Патрисии Ригген.

См. также 
 Подростковый возраст
 Переходный возраст